Ејдријен Ли Палики (; Толидо, 6. мај 1983) америчка је глумица и манекнека. Најпознатија је по својим улогама Тајре Колет у спортско-драмској серији Светла петком увече (2006—2011), Барбаре „Боби” Морс/Птице Ругалице у суперхеројско-драмској серији Агенти Шилда (2014—2016) и команданткиње Кели Грејсон у научнофантастично-драмедијској серији Орвил (2017—данас).

Паликијева је глумила споредне улоге у филмовима: Војска палих анђела (2010), Крвава зора (2012), Џи Ај Џо: Одмазда (2013) и Џон Вик (2014).

Филмографија

Филм

Телевизија

Музички спотови

Референце

Спољашње везе

 
 
 
 

Рођени 1983.
Биографије живих особа
Америчке глумице
Америчке манекенке